Desa Tanjungrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanjungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,76, long 110,94), 
 Desa Tanjungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,73, long 109,67), 
 Desa Tanjungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,90, long 111,35), 
 Desa Tanjungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,86, long 109,98), 
 Desa Tanjungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,75, long 109,93), 
 Desa Tanjungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,76, long 110,93), 
 Desa Tanjungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,57, long 111,58), 
 Desa Tanjungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,78, long 111,48), 
 Desa Tanjungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,74, long 113,07), 
 Desa Tanjungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,07, long 111,07), 
 Desa Tanjungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,62, long 111,91), 
 Desa Tanjungrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,00, long 111,76), 

Robotskapade Indonesienförgreningar